Khalid Mahmood est un nom pouvant désigner:

  (né en 1941), joueur d'hockey sur gazon pakistanais
  (né en 1959), homme politique norvégien
 Khalid Mahmood (né en 1961), homme politique britannique
  (né en 1969), joueur de cricket pakistanais
 , athlète paralympique pakistanais

Voir aussi 
 

Mahmood, Khalid